Европска заједница се може односити на:
 Европске заједнице
 Европска економска заједница
 Европска политичка заједница